Luís Alves Pinto (Recife, (data provável de nascimento e falecimento) 1745 — c. 1815), na Encyclopedia of Latin American Theater aparece como sendo (1719-1789), foi um poeta brasileiro.

Compôs sonetos e a primeira comédia brasileira, intitulada Amor Mal Correspondido, representada no Teatro Público da Cidade do Recife, de 1780 a 1783.

Poetas de Pernambuco
Naturais do Recife